Slovo Sally může znamenat:

 Jiřina Hanušová, česká publicistka a psychoterapeutka známá jako Sally

literatura
 Sally (povídka) – sci-fi povídka amerického spisovatele Isaaca Asimova
 Sallacia von Herbatch, fiktivní postava z fantasy série Zeměplocha

jména osob
 Sally Andrewsová, novozélandská herečka
 Sally Fieldová, americká herečka, režisérka a producentka
 Sally Gunnellová, britská atletka
 Sally Mannová, americká fotografka
 Sally Oldfieldová, folková zpěvačka 
 Sally Pearsonová, australská atletka
 Sally Rideová, americká vědkyně a první americká kosmonautka

muzika
 Silly Sally, singl skupiny Iron Butterfly
 Sally Can't Dance, album amerického zpěváka Lou Reeda
 Lay Down Sally, singl Erica Claptona
 Long Tall Sally (EP), EP skupiny The Beatles